Эммануил Михайлович Тобиаш ( — ) — советский театральный актёр и диктор.

33 года в Москве можно было услышать голос Тобиаша в «говорящих часах» — службе точного времени, позвонив по телефону «100». Работал на радио вместе с Ольгой Высоцкой.

Биография 
Родился в 1906 году в Одессе.

Учился в театре-студии при Государственной академии художественных наук в Москве (1928—1931). 

В 1930—1937 годах — актёр   театра-студии под руководством Р. Н. Симонова. 

В 1937—1938 годах — в теаре «ТРАМ», в 1938—1941 — актёр Московского теара для детей. Одновременно работал диктором во Всесоюзном радиокомитете, с 1937 года — диктор Всесоюзного радио. 

Играл в спектаклях «Энтузиасты» (1932), «Вишнёвый сад» (1933), «Поднятая целина» (1934) и других. Также в 1934 году снялся в кино «Весенние дни».

Участник Великой Отечественной войны, Почётный радист (1947). 

Скончался в Москве в 1995 году. Урна с прахом захоронена в секции №  17 закрытого колумбария Ваганьковского кладбища.

Жена — Соколова-Тобиаш Клавдия Семёновна (1916—1980).

Звания и награды 
 Награждён медалями СССР, в том числе «За доблестный труд».
 В 1969 году Эммануилу Михайловичу Тобиашу было присвоено почетное звание — заслуженный артист РСФСР.

См. также 
 Служба точного времени

Примечания

Ссылки 
 Тобиаш Эммануил Михайлович
 Биография на сайте КИНО-ТЕАТР
 Музей радио и телевидения - фотографии Тобиаша

Дикторы радио
Участники Великой Отечественной войны
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища